Таласький район — адміністративний район у складі Жамбильської області, Казахстан
 Таласький район — адміністративний район у складі Таласької області, Киргизстан